Bryn (collina in lingua gallese) è un nome proprio di persona maschile e femminile di origine gallese.

Persone 
 Alexia Bryn – pattinatrice artistica norvegese
 Bryn Allen – calciatore gallese
 Bryn Gunn – calciatore britannico
 Bryn Meredith – ex rugbista gallese
 Bryn Kehoe – ex pallavolista e allenatrice di pallavolo statunitense
 Bryn Terfel – cantante lirico gallese
 Muslimgauze (Bryn Jones) – musicista britannico
 Yngvar Bryn – pattinatore artistico su ghiaccio norvegese

Altro 
 Bryn – villaggio appartenente al distretto ucraino di Halych Raion
 Bryn – brano dei Vampire Weekend appartenente al loro omonimo album del 2008

Note